Numele propriu Colorado se poate referi la

Denumiri geografice

Argentina 

 Râul Colorado, râu în Argentina.

Brazilia 

 Colorado de Paraná, oraș al statului Paraná. 
 Colorado de Rio Grande del Sur, un oraș în statul Rio Grande do Sul.

Statele Unite ale Americii 

 Deșertul Colorado, aflat în statul California. 
 Colorado City, Arizona, oraș din statul Arizona.
 Comitatul Colorado, statul Texas
 Mesa Colorado, un platou înalt, neted, aflat în jurul punctului de întânire (așa numitul Four Corners) a patru state ale SUA: Arizona, Colorado, New Mexico și Utah. 
  Colorado River, fluviu în vestul Statelor Unite și Mexico (ultima sa porțiune), care se varsă în Golful California și trece Marele Canion, aflat pe teritoriul statelor Arizona și Utah. 
  Colorado River, râu în statul Texas.  
  Colorado, unul din cele 50 de state ale SUA, al 38-lea în ordinea intrării în Uniune. 
  Colorado (teritoriu SUA), entitate teritorială organizată a Statelor Unite care a precedat statul omonim.

Limbă a nativilor sud-americani 

 Limba Colorado, limbă a locuitorilor nativi, vorbită în Ecuador.

Partide politice 

 Partidul Colorado din Paraguay. 
 Partidul Colorado din Uruguay.

Alte utilizări 

  Chevrolet Colorado, un pickup truck, produs de firma General Motors.

Vezi și 

 Râul Colorado (dezambiguizare)

Legături externe 

Nume proprii
+